Єльченко Володимир Юрійович (1959) — український дипломат. Постійний представник України при ООН.
 Єльченко Юрій Никифорович (1929—2019) — український політичний та партійний діяч. 1-й секретар Київського міському КПУ (1980—1987), Міністр культури УРСР.

Українські прізвища
Прізвища на -енко